Benaming van de Districten van Bangladesh
 Zila (raga), een raga uit de Hindoestaanse muziek